Plusieurs villes ou communes possèdent une rue Saint-Étienne (ou autre voie de communication). L'odonyme évoque saint Étienne, le premier saint martyr de l’Église. Mais il peut également faire référence au saint roi Étienne de Hongrie ou quelque autre saint Étienne. L’odonyme est souvent lié à la présence d’une ‘église Saint-Etienne’ dans la rue. Ainsi:

en  
 La rue Saint-Étienne (sint stevensstraat), à Leeuw-Saint-Pierre (Brabant flamand)
 La place Saint-Étienne, à Liège
 La rue Saint-Étienne (sint stevensstraat), à Zelzate

Au  (Québec) 
La rue Saint-Étienne, à L'Assomption (Québec)

aux  
La rue Saint-Étienne (St. Stephen Street), à Boston

en  
La rue Saint-Étienne, à Fécamp
La rue Saint-Étienne, à Lille
La rue du curé Saint-Étienne, dans le vieux Lille
La rue Saint-Étienne, à Lyon, est une courte rue du vieux-Lyon
La rue Saint-Étienne, à Marseille
L’avenue de Saint-Étienne, à Montbrison
La rue Saint-Étienne, à Montpellier
La rue Saint-Étienne-du-Mont, à Paris
La rue Saint-Étienne-des-Tonneliers, à Rouen
La rue Saint-Étienne, à Toulouse, est l’ancien nom de la partie de la rue Croix-Baragnon allant de la place Saint-Étienne à la rue des Arts

en  
La rue Saint-Étienne (via Santo Stefano), à Bologne

au  
La rue Saint-Étienne (St. Stephen Street), à Édimbourg (Écosse)

Notes et références 

Etienne